Джон Ма́ртин (; род. 8 июля 1984 г. в Госфорде, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский автогонщик, бронзовый призёр чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 (2013), победитель Суперлиги Формулы (2011).

Карьера 
Джон Мартин начал свою гоночную карьеру с картинговых гонок, в которых он участвовал с 2001 по 2004 год. Наилучшим достижением стала победа в чемпионате штата Квинсленд в 2002 году.

В 2005—2011 годах участвовал в гонках автомобилей с открытыми колёсами. Наивысшими достижениями стали две победы в чемпионатах Формулы-Форд (штата Виктория — в 2005 году и австралийском — в 2006 году) и победа в заключительном сезоне перед упразднением Суперлиги Формулы в 2011 году.

С 2012 год принимал участие в гонках спортпрототипов.

В 2012-2013 годах принимал участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость и 24 часах Ле-Мана.

В 2013 году стал бронзовым призёром чемпионата мира в классе LMP2. В тот же год в Ле-Мане вместе с Романом Русиновым и Майком Конвеем был одним из претендентов на победу в своём классе, но финишировал на 3-м месте из-за проблем с проколом колеса и неработающей подсветкой номера. А через несколько дней результат экипажа был исключён из протокола, так как в ходе послегоночного осмотра было установлено, что объём топливного бака превышает предельно допустимый. 30 очков за 3-е место, потерянных в результате исключения из протокола, не хватило, чтобы одержать победу в классе LMP2, так как отставание от победителя по итогам сезона составило всего 9,5 очков.

C 2015 года перешёл в гонки кузовных автомобилей.

Результаты выступлений

По годам 

* Только командный зачёт.

А1 Гран-при

Формула-Рено 3.5

Суперлига Формула 

*Незачётная гонка

24 часа Ле-Мана

FIA WEC

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Австралии
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Австралии
Пилоты FIA WEC
Пилоты Британской Формулы-3